Borsányi György (1931–1997) történész
 Borsányi György (1933–2003) válogatott labdarúgó